Labus ist:

 Labus (Parthien), in der antiken Geographie ein Berg in Parthien (209 v. Chr. Schlacht am Berg Labus)

Labus ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Labus (1979–2002), deutscher Amokläufer, siehe Amoklauf von Eching und Freising
 Carlo Labus (1844–1909), italienischer Mediziner
 Giovanni Labus (1775–1853), italienischer Altertumsforscher
 Giovanni Antonio Labus (1806–1857), italienischer Bildhauer
 Jiří Lábus (* 1950), tschechischer Schauspieler
 Ladislav Lábus (* 1951), tschechischer Schauspieler und Universitätsdozent
 Miroljub Labus (* 1947), jugoslawischer Ökonom und Politiker
 Rudolf Labus (* 1948), tschechoslowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Lábus